Farsley Celtic FC (celým názvem: Farsley Celtic Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Farsley v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1908 pod názvem Farsley Celtic AFC. Od sezóny 2017/18 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

V roce 2010 klub po těžkých finančních potížích zbankrotoval, což v konečném důsledku znamenalo ukončení všech dosavadních sportovních činností. Nástupcem fotbalové činnosti ve městě se po jeho zániku stalo nové sportovní sdružení Farsley AFC. V roce 2015 nové sdružení uspělo u Football Association (FA) se změnou jména na původní název Farsley Celtic, čímž klubu připadla historie a úspěchy dřívějšího mužstva.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Throstle Nest s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1908 – Farsley Celtic AFC (Farsley Celtic Association Football Club)
 2010 – zánik
 2010 – obnovena činnost pod názvem Farsley AFC (Farsley Association Football Club)
 2015 – Farsley Celtic FC (Farsley Celtic Football Club)

Získané trofeje 
 West Riding County Cup ( 12× )
 1957/58, 1959/60, 1966/67, 1970/71, 1983/84, 1987/88, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2005/06, 2016/17, 2017/18

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 1974/75, 2006/07
 FA Trophy
 3. kolo: 2002/03, 2007/08
 FA Vase
 Čtvrtfinále: 1987/88

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1949–1952: Yorkshire Football League (Division Two)
 1952–1976: Yorkshire Football League (Division One)
 1976–1977: Yorkshire Football League (Division Two)
 1977–1978: Yorkshire Football League (Division One)
 1978–1981: Yorkshire Football League (Division Two)
 1981–1982: Yorkshire Football League (Division One)
 1982–1985: Northern Counties East League (Division One North)
 1985–1987: Northern Counties East League (Premier Division)
 1987–2004: Northern Premier League (Division One)
 2004–2006: Northern Premier League (Premier Division)
 2006–2007: Conference North
 2007–2008: Conference Premier
 2008–2010: Conference North
 2010–2011: Northern Counties East League (Premier Division)
 2011–2017: Northern Premier League (Division One North)
 2017– : Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2009/10: Farsley po bankrotu fakticky zanikl, nové sdružení se proto mohlo přihlásit pouze do Northern Counties East League Premier Division (9. nejvyšší soutěž).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1908